HUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hon (Libia)